Магада́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Магаданская улица — улица в Москве.
 Магаданская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Магаданская улица — улица в Днепре.
 Магаданская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Магаданская улица — улица в Алма-Ате.